Association of Zoos and Aquariums, non-profitorganisatie van dierentuinen en publieke aquaria
 ICAO-code voor de luchtvaartschappij Alitalia
 AZA (motorfiets), historisch Tsjechisch motorfietsmerk
 Afkorting voor azijnzuuranhydride